Tahal is een dorp en gemeente in de provincie Almería in de Spaanse regio Andalusië. Tahal heeft een oppervlakte van 95 km² met 473 inwoners.

Burgemeester 
De burgemeester van Tahal heet Ramón Romero Molina.

Demografische ontwikkeling

Volkstellingen 

Bron: INE, 1857-2011: volkstellingen
Opm.: in 1857 werd Benitorafe een zelfstandige gemeente maar in 1877 werd Benitorafe opnieuw aangehecht

Jaarlijkse cijfers

Externe links 
 Website van de gemeente

Gemeente in Almería